Бергстранд:

 Бергстранд, Карл — шведский астроном.
 Бергстранд — крупный ударный кратер на обратной стороне Луны.